Памятник Ковпаку — категория скульптурных произведений:

 Памятник Ковпаку (Киев) — бюст в Киеве;
 Памятник Ковпаку (СШ № 111, Киев) — снятый бюст в Киеве, у СШ № 111;
 Памятник Ковпаку (Котельва) — бюст в Котельве;
 Памятник Ковпаку (Путивль) — памятник в Путивле. Установлен на Никольской горке в 1971 году. Высота чугунной скульптуры 4,5 м, бетонного пьедестала — 7 м. Авторы — народный художник СССР М. Г. Лысенко, скульптор В. В. Сухенко, архитекторы С. П. Тутученко, А. Ф. Игнащенко.